Vardanashen (in armeno Վարդանաշեն, in passato Chibukhchi) è un comune dell'Armenia di 1 220 abitanti (2009) della provincia di Armavir.

Note

Bibliografia
 Brady Kiesling, Rediscovering Armenia, 2000.

Collegamenti esterni
  sul GEonet Names Service

Comuni dell'Armavir